Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 2000-2001 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.

La formula prevede ben sei promozioni nella nascente Legadue, che sostituisce ampliando il numero di squadre partecipanti la serie A2. Le prime otto di ogni girone accedono ai playoff dove per ogni torneo sono disponibili tre posti per la promozione. Le ultime due disputano uno spareggio per la salvezza. Sia i playoff che gli spareggi salvezza prevedono incroci tra le squadre dei due gironi.

Squadre

Girone A 

 
 
 
 
  Massa e Cozzile Basket

Girone B 

  Basket Argenta
 
 
  LBL Caserta

Stagione regolare

Girone A

Girone B

Playoff

Playoff 1

Semifinali 1

Semifinali 2

Finalina

Playoff 2

Semifinali 3

Semifinali 2

Finalina

Play-out

Verdetti
 Promosse in A2:
Centro Sportivo Borgomanero
Formazione:Aimaretti, D'Ayala, Di Gioia, Ferrari, Giadini, Jacomuzzi, Prato, Piccolino, Rossi, Zanatta. Coach: Edoardo Rusconi
Celana Basket Bergamo
Formazione: Amabili, Bernabei, Burini, Cristelli, Fantaccini, Fiorendi, Milesi, Scrocco, Tomasini, Zambetti. Coach Lino Lardo
Upea Capo d' Orlando
Formazione:Bianchi, Bortolani, Caprari, Condello, Fantozzi, Orsini, Origlio, Pastori, Plateo, Spangaro. Coach: Giovanni Papini
Premiata Calzatura Montegranaro
Formazione:Barbieri, Berdini, Bruschi, Causin, Della Felba, Diener, Martinelli, Savazzi, Valenti. Coach: Antonio Bocchino
Sinteco Ferrara
Formazione:Bagnoli, Bertinelli, Biganzoli, Calbini, Maggioni, Magnoni, Monzecchi, Sanesi, Sigon. Coach: Tony Trullo
Sacil Hlb Pavia
Formazione:Angiolini, Bellina, Cavallini, Dalfini, Della Valentina, Di Bella, Gori, Rolando, Vecchiet, Zatti. Coach: Alberto Martelossi

 Vincitrice Coppa Italia di lega:  Sacil Hlb Pavia
 Retrocesse in B2: Acque Chiare Brindisi e Pallacanestro Cagliari.

Voci correlate 
Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2000-2001

Fonti
Guida ai campionati nazionali di basket LNP 2001

Pallacanestro nel 2000
Pallacanestro nel 2001
2000-2001